

Persone 
 Eliseu Cassamá – calciatore guineense con cittadinanza portoghese, difensore
 Ibraime Cassamá – calciatore guineense, centrocampista
 Ivanildo Soares Cassamá – ex calciatore guineense con cittadinanza portoghese, centrocampista
 Moreto Cassamá – calciatore guineense con cittadinanza portoghese, centrocampista